

Patronyme 

 Herluf Bidstrup (1912-1988), caricaturiste, illustrateur et affichiste danois
 Jane Bidstrup (1955-), joueuse danoise de curling
 Lene Bidstrup (1966-), joueuse danoise de curling
 Mathias Bidstrup (1852-1929), architecte danois

Astronomie 
 (3246) Bidstrup, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes